Вимутье () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Орн, округ Мортань-о-Перш. Центр одноименного кантона. Расположена в 63 км к северу от Алансона и в 65 км к юго-востоку от Кана. Через город протекает небольшая река Ви, приток Дива.

Население (2018) — 3 224 человека.

История 
В 1040 году в Вимутье во время поездки в Нормандию был отравлен Ален III, герцог Бретанский.

14 июня 1944 года авиация союзников подвергла Вимутье массированной бомбардировке, город был полностью разрушен, большинство его жителей погибли. В 50-е годы 400 жителей американского штата Огайо собрали средства на восстановление Вимутье. В память о трагических событиях Второй мировой войны на окраине города установлен памятник — оригинальный немецкий танк «Тигр», один из шести сохранившихся во всем мире.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам XIX века, восстановленная из руин в 50-е годы XX века;
 Бенедиктинский монастырь;
 Немецкий танк «Тигр»;
 Музей сыра камамбер.

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 1,3 %;
 промышленность — 19,6 %;
 строительство — 8,0 %;
 торговля, транспорт и сфера услуг — 27,7 %;
 государственные и муниципальные службы — 43,3 %.

Уровень безработицы (2018) — 22,1 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Орн — 10,4 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 18 020 (Франция в целом — 21 730, департамент Орн — 20 140).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Вимутье с 2008 года занимает член партии Республиканцы Ги Ромен (Guy Romain). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им список победил в 1-м туре, получив 64,72 % голосов.

Города-побратимы 
  Шатле, Бельгия
  Фординбридж, Великобритания
  Зонтра, Германия

Знаменитые уроженцы 
 Жозеф Ланьель (1889-1975), премьер-министр Франции в 1953-1954 гг.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Города Франции